Дайнеко — фамилия.

Известные носители 
 Агафангел (Дайнеко) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви, епископ Норильский и Туруханский.
 Дайнеко, Анна Ивановна (более известна под фамилией Ткаченко; 1930—2000) — передовик советского сельского хозяйства.
 
 Дайнеко, Виктория Петровна (род. 1987) — российская певица и актриса.
 Дайнеко, Леонид Мартинович (1940—2019) — белорусский писатель и поэт.

См. также